Madain Saleh, een archeologische vindplaats in Saoedi-Arabië
 Hegra (Noorwegen), een nederzetting in Noorwegen